Can Mariner, antiga masia protegida com a bé cultural d'interès local del municipi de Barcelona.
 Can Mariner, antiga masia del municipi de Santa Coloma de Gramenet.
 Can Mariner, barri del districte I de Santa Coloma de Gramenet.
 Can Mariner (Castellar del Vallès)